Hadza peut désigner :
 les Hadza, un peuple de Tanzanie
le hadza, une langue khoïsan